

Lugares
Harriman (Tennessee)

Pessoas
Pamela Harriman
W. Averell Harriman